Datschi steht für:

 Zwetschgendatschi, siehe Zwetschgenkuchen
 Reiberdatschi, siehe Kartoffelpuffer
 Datschi (Georgien), König von Georgien